Yacuanquer kan syfta på:

Colombia 

 Yacuanquer (kommun), Nariño, 
 Yacuanquer (ort), Nariño,